Находка — многозначное слово.

Право 
 Находка — обретение имущества, хозяин которого неизвестен, а также само это имущество.

География

Населённые пункты 

 Находка — город в Приморском крае России.
 Находка — посёлок в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Находка — село в Ямало-Ненецком автономном округе на реке Таз.
 Находка — село в Джанкойском районе Крыма.

Бывшие населённые пункты 

 Находка — посёлок в Приморском крае, преобразованный в 1950 году в город Находку.
 Находка — торговая фактория в гавани Находка (1867—1873).

Географические объекты 

 Находка — залив в Японском море.
 Находка — бухта в заливе Находка.
 Находка — бухта в Обской губе.
 Находка, остров — один из мелких островов у северного берега острова Врангеля.

Прочее 
 Находка — порт на побережье Японского моря в России.
 «Находка» — пароход Сибирского удельного ведомства в 1868—1870 годах.
 Находка — пункт базирования Тихоокеанского флота в 1934—1962 годах.
 Находка — станция Дальневосточной железной дороги.
 «Находка» — свободная экономическая зона в Приморском крае в 1990—2006 годах.
 Находка — проект гражданского аэропорта Находки в 1991—2006 годах. 
 «Находка» — сеть продуктовых магазинов в России.
 «Находка» — российский банк.